Il singolare del torneo di tennis UTF Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Polina Vinogradova che ha battuto in finale Anhelina Kalinina 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (semifinali)
 Polina Vinogradova (Campionessa)
 Anastasia Grymalska (primo turno)

 Gioia Barbieri (primo turno)
 Tetjana Arefyeva (quarti di finale)
 Marina Mel'nikova (primo turno)
 Tereza Martincová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

UTF Cup 2013